Феррат калия — неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и несуществующей железной кислоты с формулой KFeO, красно-фиолетовые кристаллы, растворимые в холодной подщелоченной воде.

Получение 

 Растворение порошкообразного железа в расплаве нитрата калия и едкого калия:

 Электролиз концентрированного раствора едкого кали с железным анодом:

 Окисление галогенами суспензии оксида железа(III) в щелочном растворе:

 Окисление гипохлоритом калия суспензии гидроксида железа(III) в сильнощелочной среде:

 Взаимодействие оксида железа(III) с нитратом и гидроксидом калия:

Физические свойства 
Феррат калия образует красно-фиолетовые кристаллы, растворимые в холодной подщелоченной воде.

Химические свойства 

 Разлагается при нагревании:

 Реагирует с горячей водой:

 Реагирует с разбавленными кислотами:

 Разлагается при сплавлении с щелочами:

 Как и другие ферраты, является сильным окислителем:

 Вступает в обменные реакции (феррат бария - осадок красно-коричневого цвета):

Окисляет гидрат аммиака до азота:

Литература 
 
 
 
 

Окислители
Ферраты
Соли калия
Соединения железа по алфавиту